Radlager steht für:
 eine gängige Anwendung des Wälzlagers, siehe dort
 Kurzform für Räderlager oder Reifenlager („Reifenhotel“) einer Autowerkstatt

Siehe auch:
 Reichsarbeitsdienstlager (RAD-Lager)